Боковая — река в Кировской области России, левый приток Пижмы (бассейн Волги). Протекает по территории Котельничского и Арбажского районов.

Устье реки находится в 147 км по левому берегу реки Пижма.  Длина реки составляет 77 км, площадь водосборного бассейна — 740 км².

Исток реки находится около села Покровское (Котельничский район). Река течёт на юг, протекает посёлок Щенниковский, ниже его входит в обширный заболоченный ненаселённый лесной массив, выйдя из него, течёт рядом с деревнями Пармаж, Чёрная и Косолапово. Русло извилистое, река образует (особенно в нижнем течении) многочисленные острова, старицы и затоны. Последние километры преодолевает по заболоченной пойме Пижмы. Впадает в боковую протоку Ширей, неподалёку от её ответвления от основного русла Пижмы.

Притоки (км от устья) 
 Шембеть (9,4 км, левый)
 Улановка (правый)
 Большой Яман (28 км, левый)
 Малый Яман (левый)
 Чабай (правый)
 Микитиха (правый)
 Чернушка (левый)
 Мироновка (правый)
 Большая Язевка (левый)
 Берёзовка (60 км, левый)
 Козловаж (61 км) — правый.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, река относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036825.

Примечания 

Притоки Пижмы (приток Вятки)
Реки Арбажского района
Реки Котельничского района